Het Nederlands kampioenschap dammen 1969 werd door 12 deelnemers in Apeldoorn gespeeld. 
Winnaar met 20 punten uit 11 partijen werd Ton Sijbrands die daarmee voor de 2e keer de nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1969
Sportevenement in Apeldoorn